Turniej piłki wodnej na Letniej Uniwersjadzie 2009 odbył się w dniach 1–12 lipca 2009.

Oficjalne podanie drużyn odbyło się 19 marca a losowanie grup 21 marca w Belgradzie.

W turnieju panów wystąpiło 16 zespołów podzielonych w pierwszej fazie na cztery grupy po cztery zespoły a w turnieju pań 8 zespołów. Po raz pierwszy w historii został rozegrany turniej kobiet.

Obiekty

Konkurencje

Terminarz finałów

Medale

Turniej mężczyzn

Faza finałowa

Turniej kobiet

Faza finałowa

Linki zewnętrzne 
 
 Losowanie grup

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2009
2009